Заунюс () — італійське прізвище. Відомі носії:

Прізвища 
  — литовський громадський діяч.
 Довас Заунюс (1892) — литовський політик, правник, дипломат.

Литовські прізвища